Bradypodion uthmoelleri är en ödleart som beskrevs av  Müller 1938. Bradypodion uthmoelleri ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
uthmoelleri